Магун — многозначный термин.

Фамилия 
 Магун, Артемий Владимирович (род. 1974) — российский философ, политический теоретик, социальный исследователь.
 Магун, Владимир Самуилович (род. 1947) — заведующий сектором исследований личности Института социологии РАН.
 Магун, Чарльз Эдвард (1861—1920) — губернатор Зоны Панамского канала, министр в Панаме и губернатор Кубы.

Топоним 
 Магун — город на одноимённом острове на Тайване.